droga magistralna M2 – droga na Białorusi
 droga magistralna M2 – droga w Bośni i Hercegowinie
 droga magistralna M2 – droga federalna w Rosji

Zobacz też